Das Herrendoppel der French Open 1995 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Byron Black und Jonathan Stark. Das Finale bestritten Nicklas Kulti und Magnus Larsson gegen Jacco Eltingh und Paul Haarhuis, welches Eltingh und Haarhuis in drei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster Triumph bei den French Open und ihr dritter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
1995